Джордже Кэлинеску (; 14 июня 1899, Бухарест — 12 марта 1965, Отопени) — румынский литературовед, писатель, публицист, литературный критик.

Биография 
Родился 14 июня 1899 года в Бухаресте, изучал итальянский язык в Бухарестском университете. Попеременно жил в Яссах и Бухаресте. В межвоенный период придерживался демократических левых взглядов. Профессор Бухарестского университета (1945), академик Румынской Академии (1946). Возглавлял институт истории литературы и фольклора, ныне носящий его имя. В 1964 году получил государственную премию Социалистической Республики Румыния.

Творчество 
Автор трудов «Жизнь Михая Эминеску» (1932), «Творчество Михая Эминеску» (т. 1—5, 1934—36), «Жизнь Иона Крянгэ» (1938), «История румынской литературы с зарождения до наших дней» (1941), «Николае Филимон» (1959), «Григоре Александреску» (1962) и других исследований по румынской и мировой литературе.

Написал также романы «Загадка Отилии» (1938, русский перевод 1959), «Бедный Иониде» (1953) и «Чёрный комод» (1960).

Литература 
 Mircea Martin,  G. Călinescu şi complexele literaturii române, 1981, ed. a II-a, Editura Paralela 45, 2002
 Ion Bălu, Călinescu, George. Critică şi interpretare, Cartea Românească, 1970
 Ion Bălu, Viaţa lui G. Călinescu, 1981, ed. a II-a, Editura Libra, 1994
 Ion Bălu, G. Călinescu. Eseu despre etapele creaţiei, 1970
 Ion Bălu, G. Călinescu: spectacolul personalităţii, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004
 Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, A-C, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995
 George Călinescu, Istoria literaturii române de le origini şi până în prezent, Editura Minerva, 1985
 George Pruteanu, Feldeinţa călinesciană, Editura «Andrei Şaguna», 2001

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Бухаресте
Писатели Румынии
Члены Румынской академии
Похороненные на кладбище Беллу